Novak Đoković era il detentore del titolo ed è riuscito a ripetersi sconfiggendo in finale Nicolás Almagro per 64-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Novak Đoković (campione)
  Andy Murray (quarti di finale)
  David Ferrer (semifinale, terzo posto)

  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Janko Tipsarević (semifinale, quarto posto)
  Nicolás Almagro (finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Mubadala World Tennis Championship 2013